Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 266001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 25 września 1960 do 13 sierpnia 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

266001-266100

266101-266200

266201-266300

266301-266400

266401-266500

266501-266600

266601-266700

266701-266800

266801-266900

266901-267000

Przypisy 

Lista planetoid 266001-267000